Fayette megye (Alabama)
Fayette megye (Georgia)
Fayette megye (Illinois)
Fayette megye (Indiana)
Fayette megye (Iowa)
Fayette megye (Kentucky) (régebben Virginiában)
Fayette megye (Nyugat-Virginia)
Fayette megye (Ohio)
Fayette megye (Pennsylvania)
Fayette megye (Tennessee)
Fayette megye (Texas)

Kapcsolódó szócikkek 
Lafayette megye (egyértelműsítő lap)